Dades de la Temporada 1933-1934 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 24 de setembre de 1933, en partit del Campionat de Catalunya, FC Barcelona 3 - Espanyol 5.
 22 d'octubre de 1933, en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 3 - FC Barcelona 1.
 5 de novembre de 1933, en partit de lliga, Espanyol 4 - Donostia FC 0.
 18 de novembre de 1933, en partit de lliga, Espanyol 5 - Racing de Santander 0.
 24 de desembre de 1933, en partit de lliga, Espanyol 6 - Arenas de Getxo 2.
 11 de febrer de 1934, en partit de lliga, Espanyol 5 - Real Oviedo 2.
 11 de març de 1934, en partit de copa, Espanyol 7 - Racing de Ferrol 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga i Copa d'Espanya 
 Lliga d'Espanya: Vuitena posició amb 17 punts (18 partits, 6 victòries, 3 empats, 9 derrotes, 41 gols a favor i 42 en contra).
 Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà el Racing de Ferrol i Celta de Vigo, però fou batut per l'Real Oviedo.

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1933 a Catalunya
Competicions esportives del 1934 a Catalunya